Aalto (finnisch für „Welle, Woge“) steht für:
 Aalto (Musikprojekt), finnische Trance-Band
 Aalto (Band), finnische Prog-Folk-Band
 Aalto-Hochhaus in Bremen
 Aalto-Theater in Essen
 Aalto-Universität in Helsinki und Espoo, Finnland
 Alvar-Aalto-Kulturhaus in Wolfsburg
 Aalto-Vase, eine Vase, die von Aino und Alvar Alto entworfen wurde

Aalto ist der Familienname folgender Personen:
 Aino Aalto (1894–1949), finnische Architektin und Designerin
 Alvar Aalto (1898–1976), finnischer Architekt und Designer

 Arvo Aalto (* 1932), finnischer Politiker
 Ashprihanal Pekka Aalto (* 1970), finnischer Ultramarathonläufer
 Asko Aalto (* 19xy),  finnischer Skispringer und Skisprungfunktionär
 Einari Aalto (1926–1985), finnischer Schwimmer
 Elissa Aalto (1922–1994), finnische Architektin und Designerin
 Jorma Aalto (* 1957), finnischer Skilangläufer
 Jyri Aalto (* 1969), finnischer Badmintonspieler
 Minna Aalto (* 1965), finnische Seglerin
 Olavi Aalto (* 1937), finnischer Radrennfahrer
 Ossi Aalto (1910–2009), finnischer Jazz-Schlagzeuger und Orchesterleiter
 Pirjo Aalto (* 1961), finnische Biathletin
 Saara Aalto (* 1987), finnische Sängerin und Synchronsprecherin
 Teemu Aalto (* 1978), finnischer Eishockeyspieler